B 90 bezeichnet:
 die Bundesstraße 90 in Deutschland
 die Nassfeld Straße in Österreich

B90 oder B’90 bezeichnet:
 Bündnis 90/Die Grünen
 eine Atombombe: B90 (Kernwaffe)
 eine chinesische Limousine: Besturn B90

B90